67-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 74 километра состоялась 22 сентября 2001 года. Победу одержал немецкий велогонщик Йенс Фогт.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 2001 на FirstCycling
 
 
  

2001 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2001 году
Сентябрь 2001 года